Кшиштоф Пытель (; род. 15 мая 1945, Хелм) — польский шахматист, международный мастер (1975).

 Познакомился с шахматами поздно, в 13 лет. В 14 лет начал играть в турнире по переписке для получения 4-5 разрядов. Затем с помощью одного из партнеров нашел дорогу в шахматный кружок.

В 1964 г. в чемпионате Польши среди юношей был вторым, играл еще несколько раз, но победителем выйти так и не сумел.

Образование - окончил институт физкультуры в Варшаве.

С середины 60-х годов жил в Люблине.

Участник тринадцати чемпионатов Польши. Двукратный чемпион Польши (1972, 1973 гг.). Серебряный призер чемпионата Польши 1979 г. Бронзовый призер чемпионата Польши 1971 г. Чемпион Польши по переписке 1966 г. Серебряный призер чемпионата Польши по переписке 1968 г.

Победитель командных чемпионатов Польши 1966 и 1982 гг. (всего в командных чемпионатах страны выиграл 10 медалей).

В составе сборной Польши участник четырех шахматных олимпиад (1972, 1974, 1978 и 1984 гг.), 5-го командного чемпионата Европы (1973 г.).

В 1972 г. должен был участвовать в зональном турнире в югославском городе Врнячка-Баня, однако не поехал в Югославию из-за вспышки в этой стране эпидемии оспы.

Известен как шахматный публицист. Первым высказал мнение о партии Иосифа Сталина с Николаем Ежовым, как о фальсификации.

Жена — Божена Пытель, международный мастер среди женщин, чемпионка Польши 1970 г.

Со второй половины 1980-х гг. вместе с семьей постоянно проживает во Франции.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Польши
Шахматисты Франции